Bobina (Дмитрий Алмазов) — изначально группа, состоявшая из Сергея Виноградова и Дмитрия Алмазова, ныне Алмазов выступает под псевдонимом один. Российский диджей и музыкант, создающий и играющий музыку в стилях транс, прогрессив-хаус, альтернатив-рок, рэп-рок.

Победитель Russian Dance Music Awards в номинации «Самый ротируемый артист в категории танцевальная музыка» 2006 года. Участник Tiesto in Concert в 2007 году. Альбом «Again» продан в России тиражом 40000 копий за год. Первый российский диджей, который поднялся на 16 место в списке 100 Лучших DJ Мира по версии авторитетного журнала DJ Magazine. Был женат на Александре Алмазовой, бывшей солистке группы «Демо». 17 июля 2015 года у них родился сын, Лев.

С 2015 года шоу Дмитрия «Russia Goes Clubbing» вновь выходит на DFM.

Последние девять лет диджей и продюсер Bobina находится в лидирующей позиции на российской электронной танцевальной сцене. С выступлениями он объездил практически все континенты, выступал на таких фестивалях как Trancemission (Радио Рекорд), Godskitchen, Global Gathering, TranceEnergy, A State Of Trance, участвовал и на знаменитой Winter Music Conference в Майами. Количество его выступлений приближается к сотне в год, и уже 5 лет подряд Bobina входит в сотню сильнейших диджеев мира по версии DjMag. Bobina выпустил множество синглов и 4 полноформатных альбома, которые одинаково хорошо восприняли как аудитория, так и критики, мэтр Ferry Corsten неоднократно отзывался о нём, как об одном из наиболее талантливых продюсеров из России.

Bobina — не только продюсер, но и ремикшер. Он записывал свои версии треков Linkin Park, Emeli Sande, Paul Oakenfold, Armin van Buuren, Supermode (Axwell & Steve Angello), работал в этом качестве для лейблов Warner Music, EMI, Ministry of Sound.

Достижения 
 Единственный в истории российский ди-джей, попадавший в мировой Dj Mag Top100 8 лет.
Лучший DJ России по версии народного голосования dj.ru в 2009 году
 Автор Гимна КаZантипа Z:17 в 2009 году (композиция Invisible touch (Ferry Corsten’s Touch)
 Победитель Russian Dance Music Awards в номинации «Лучший Российский DJ 2007» .

Top 100 DJs по версии DJ Magazine:
 Top 100 DJs 2008 — 28 место
 Top 100 DJs 2009 — 16 место
 Top 100 DJs 2010 — 25 место
Top 100 DJs 2011 — 44 место
Top 100 DJs 2012 — 53 место
 Top 100 DJs 2013 — 47 место
 Top 100 DJs 2016 — 91 место
Top 100 DJs 2018 — 94 место

TOP 100 DJ России:
 TOP 100 DJ России 2005 — 30 место
 TOP 100 DJ России 2006 — 7 место
 TOP 100 DJ России 2007 — 6 место
 TOP 100 DJ России 2008 — 4 место
 TOP 100 DJ России 2009 — 1 место
 TOP 100 DJ России 2010 — 2 место

PRO TOP DJ России:
 TOP 100 DJ России 2006 — 23 место
 TOP 100 DJ России 2007 — 4 место
 TOP 100 DJ России 2008 — 3 место

Дискография

Альбомы 
 2004 Catchy! [Uplifto]
2005 Beautiful Friend [World Club Music]
 2008 Again [Maelstrom]
 2009 Again Remixed [Maelstrom]
 2011 Rocket Ride [Maelstrom]
 2013 Same Difference [Magik Muzik]
 2015 #Uplifting [Magik Muzik]
 2016 Speed Breaker [Magik Muzik]
2019 15 Years. The Best Of (Vol. 1) [Magik Muzik]
2019 Targets [Bobina (Self Released)]

Компиляции 

 2005 Russia Goes Clubbing (Stage 001)
2007 Russia Goes Clubbing (Stage 002)
2009 Russia Goes Clubbing 2009
2009 KaZantip Republic Z17
 2010 Russia Goes Clubbing 2010
 2011 In Trance We Trust 017
 2012 Russia Goes Clubbing (Stage 005)
 2013 Russia Goes Clubbing (Stage 006)
 2014 Russia Goes Clubbing (Stage 007)

Синглы 
 2004 'Lazy World' [Deepblue]
 2005 'The Russian Standard' [High Contrast Recordings]
2005 'September Rain' (feat. Erire) [Maelstrom]
 2006 'Beautiful Friend/Trance For Cowboys' [Maelstrom]
 2007 'Lighthouse' (feat. Elles de Graaf) [Maelstrom]
 2008 'Where Did You Go' (feat. Tiff Lacey) [World Club Music]
 2008 'Slow' [World Club Music]
 2008 'Spinning' [Maelstrom]
 2009 'Invisible Touch' [Maelstrom]
 2009 'Honestly (Ilya Soloviev Remixes)' [Maelstrom]
 2009 'Time & Tide' [Maelstrom]
 2010 'Angel Of The North' (feat. Sabrina Altan) [Maelstrom]
 2011 'You Belong To Me' (feat. Betsie Larkin) [Maelstrom]
2011 'Let You In' (feat. Erin Marsz) [Maelstrom]
 2012 'Diamond Hell' [Magik Muzik]
2012 'Last Train To Moscow' (with Richard Durand) [Black Hole Recordings]
 2012 'Quattro 372' [Magik Muzik]
 2012 'The Space Track' [Magik Muzik]
 2012 'No Substitute for You' (feat. Betsie Larkin) [Magik Muzik]
2012 На-На-На (with Винтаж) [Velvet Music]
 2013 'Slow MMXIII' [Magik Muzik]
 2013 'Basque The Dog' [Magik Muzik]
2013 'Miami Echoes / Lovin' Lies' [Magik Muzik]
 2013 'Sacramentum' (with Andrew Rayel) [Armind]
2013 'For Who I Am' (with Ana Criado) [Magik Muzik]
2013 'Rave One' (with Vigel) [Magik Muzik]
2013 Нефть (Smash & Vengerov & Bobina feat. Matua & Averin & Kravets) [Velvet Music]
2014 'Refuge' [Magik Muzik]
2014 'Delusional' (with Shahin Badar) [Magik Muzik]
2014 'Out Of Coverage' [Magik Muzik]
2014 'Nos Encontramos' [Magik Muzik]
2014 'Winter' [Magik Muzik]
2014 'Crunch' (with Vigel) [Protocol]
2014 'Still In Love' (with Christian Burns) [Magik Muzik]
2015 'Flying Kitten' [Magik Muzik]
2015 'Maharaja' [Magik Muzik]
2015 'iBelieve' (with JES) [Magik Muzik]
2015 'Addicted' (with Natalie Gioia) [Magik Muzik]
2015 'Love Is The Answer' (with Kyle Richardson) [Magik Muzik]
2016 'Music Box' [A State Of Trance]
2016 'My Everything' (with Natalie Gioia) [Magik Muzik]
2017 'Born Again' [Magik Muzik]
2017 'Conquerors' [Magik Muzik]
2017 'El Bimbo' [Magik Muzik]
2017 'Lazy World 2017' [A State Of Trance]
2018 'Something About You' [Magik Muzik]
2018 'The Reason' [Magik Muzik]
2018 'Siente' (feat. Denise Rivera) [Magik Muzik]
2018 'Weightlessness' [Magik Muzik]
2018 'Mysterious Times' (with Christina Novelli) [Magik Muzik]
2019 'Lost & Found' (with Natalie Gioia) [Magik Muzik]
2019 'Close Your Eyes' [Magik Muzik]
2019 'Savior' (with Christina Novelli) [Magik Muzik]
2019 'Autumn' [Magik Muzik]
2020 'Russia/China In The House' [Magik Muzik]
2020 'Wild & Free' (with Natalie Gioia) [Magik Muzik]

Ремиксы 
 2004 Envio — Time to Say Goodbye (Bobina Remix)  [A State Of Trance Limited]
 2004 Rapid Eye — Absolut (Bobina Remix) [ATCR]
 2004 Three Drives — Air Traffic (Bobina Remix) [Nebula]
 2004 Members Of Mayday — Sonic Empire (Bobina Remix) [World Club Music]
2004 Subota — Cast Away (Bobina Remix)  [Bonzai Trance Progressive]
 2005 The Thrillseekers — Synaesthesia (Bobina Megadrive 2005 Remix) [Adjusted]
 2005 Agent Smith — Космос (Kosmos) (Bobina In Rock Remix) [Uplifto Records]
 2005 Young Parisians feat. Ben Lost — Jump The Next Train (Bobina Remix) [Deepblue]
 2005 Scott Bond and Solarstone — Red Line Highway (Bobina Megadrive Remix) [Made In England]
 2005 One More Angel — Breathe (Bobina Remix) [Sirup]
 2005 Koala — Bubblegum (Bobina Megadrive Remix) [Selective Recordings]
 2006 Double V — Moscow Morning (Surprise Remix) [Deepblue Limited]
 2006 George Acosta — Mellodrama (Bobina Drumma Remix) [5 AM]
 2007 Supermode — Tell Me Why (Bobina Remix) [Ministry Of Sound]
 2007 Marco Torrance — Stranded Feelings [No.Zilence Institute]
 2007 Arrival & Fonarev feat. Lika Star — Kazantip 2007 [Diamond Records]
 2008 Paul Oakenfold feat. Ryan Tedder — Not Over Yet (Bobina Remix) [Perfecto]
2008 Morandi — Angels (Bobina Megadrive Remix) [Universal Music]
 2009 Freemasons feat. Sophie Ellis Bextor — Heartbreak (Make Me A Dancer) (Bobina Remix) [Loaded]
 2009 Ferry Corsten feat. Betsie Larkin — Made of Love (Bobina Remix) [Flashover Recordings]
 2009 Armin van Buuren feat. Cathy Burton — Rain (Bobina Megadrive Vox) [World Club Music]
 2012 Linkin Park — Burn It Down (Bobina Remix) [Warner Music]
 2013 Bobina with Andrew Rayel — Sacramentum (Bobina Megadrive Mix) [Armind]
2013 Loverush UK! & Brian Adams — Tonight In Babylon (Bobina Remix) [Black Hole Recordings]
2014 Armin van Buuren — Sound Of The Drums (Bobina Remix) [Armind]
2014 Andrew Rayel — Impulse (Bobina Remix) [Armada Music]
2014 Krewella — We Are One (Bobina Remix) [Sony Music]
2015 RAM & Susana — Someone Like You (Bobina Remix) [Black Hole Recordings]
2016 Betsie Larkin — We Are The Sound (Bobina Megadrive Remix) [Black Hole Recordings]
2016 Armin van Buuren & Tiesto pres. Major League — Wonder (Bobina In Rock Remix) [Black Hole Recordings]
2018 Susana & Neev Kennedy — The Promise (Bobina Remix) [RNM]
2018 Linkin Park — One More Light (Bobina Remix)
2018 Marcel Woods — Tomorrow (Bobina Remix) [High Contrast]
2019 Sash! — Adelante (Bobina Megadrive Mix) [High Fashion]

Russia Goes Clubbing 

 Russia Goes Clubbing — авторская программа Дмитрия Алмазова. Первые выпуски RGC выходили в ночь со среды на четверг с 23:00 до 01:00 на волнах радиостанции DFM. С 229 выпуска продолжительность радиопередачи сократилась до 1 часа. C 231 выпуска RGC стала выходить еженедельно каждую среду на радиостанции Радио Рекорд в 23:00. Начиная с 365 выпуска радио шоу вновь еженедельно выходит на волнах радиостанции DFM по воскресеньям.
 В этой программе он представляет новинки музыки в стиле транс и прогрессив. Программа состоит из нескольких рубрик: EXCLUSIVE FROM RUSSIA, в котором слушателям представляется новинки, авторами которых являются российские продюсеры. CLUBBERS CHOICE, выбранная по итогам прошлой недели лучшая композиция. CLASSIQUE, в котором представляются довольно популярные композиции прошлого. Также в программе можно услышать LIVE сеты самого Дмитрия и гостевые сеты других диджеев.

Мнения 

Если Вы попросите меня назвать самого талантливого продюсера из России, то первое имя, которое придёт мне в голову — это Bobina.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография Bobina на DJ-s.org
 Альтернативная биография
 Отчёт о поездке на событие Bobina Extended (2009)
 

Коллективы и музыканты в стиле транс
Музыканты-электронщики России